

Musica 
 Valiente – album di Thalía del 2018

Persone 
 Carlos Enrique Díaz Sáenz Valiente (1917-1956) – tiratore a segno argentino
 Doreen Valiente, conosciuta anche con il nome d'arte di Ameth (1922-1999) – scrittrice, poetessa e sacerdotessa wiccan britannica
 Jesús Valiente (1974) – ex calciatore venezuelano
 José Luis Valiente (1991) – calciatore spagnolo
 Juan Valiente (1505?-1553) – conquistador spagnolo di origine africana
 Marc Valiente (1987) – calciatore spagnolo
 Mauro Valiente (2001) – calciatore argentino
 Nicole (Prescovia Elikolani) Valiente Scherzinger – cantante statunitense